A Sony Ericsson márkanéven forgalmazott telefonok listája, szériákra lebontva.

Nemzetközi forgalomban lévő telefonok 
Sajnos megszűnt maga a gyártó, így egy archív leltár látható alább.

A kivitelezés a telefon formája és kialakítása, a hagyományos (angolul candybar) megjelölés jelenti a hagyományos, egybe épült telefonokat.

C széria: Cyber-shot

D széria: Deutsche Telekom

F széria: Vodafone-os (részben), Fun telefonok.

G széria: Generation Web telefonok.

J széria: Junior telefonok. 
Kamera nélküli széria.

K széria: Kamera telefonok. 
A széri némelyik telefonja a Cyber-shot márkanév alatt jelent meg.

M széria: Messaging telefonok.

P széria: PDA telefonok.

R széria: Radio telefonok.

S széria: elforgatható/csúsztatható/snapshot telefonok.

T széria: Tala („beszélni” svédül) telefonok.

V széria: Vodafone telefonok.

W széria: Walkman telefonok.

X széria: Xperia telefonok.

Z széria: Kinyitható telefonok.

Japánban forgalmazott telefonok

au by KDDI (korábbi nevén IDO és DDI Cellular) 
 CDMA 1X WIN modellek (CDMA2000 1xEV-DO)
 W62S - Grobal design és GSM támogatás.
 W61S - Cyber-Shot Keitai
 W54S (Rev.A)
 W53S
 Walkman(R) Keitai W52S
 W44S
 W43S
 Walkman(R) Keitai W42S
 W41S
 W32S
 W31S
 W21S

 CDMA 1X modellek
 A1404S II
 A1404S
 A1402S II
 A1402S
 A5404S
 A5402S
 A1301S
 A1101S
 A3014S

 cdmaOne modellek
 C1002S
 C413S (Sony)
 C406S (Sony)
 C404S DIVA / DIVA lite (Sony)
 C305S (Sony)
 C101S (Sony)

 PDC modell
 Digital Minimo 511G (Sony)

NTT DoCoMo 
 FOMA modellek
 SO705i
 SO905iCS - Cyber-shot Keitai
 SO905i
 SO704i
 SO903iTV - BRAVIA Keitai
 SO703i
 SO903i
 SO902iWP+ - vízálló telefon
 SO702i
 SO902i

 mova modellek
 RADIDEN (SO213iWR)
 premini-IIS (SO506iS)
 premini-II (SO506i)
 premini-S (SO213iS)
 SO506iC
 premini (SO213i)
 SO505iS
 SO505i
 SO212i
 SO504i
 SO211i
 SO503iS (Sony)
 SO210i (Sony)
 SO503i (Sony)
 ER209i (Ericsson)
 SO502iWM (Sony)
 SO502i (Sony)
 SO601ps (Sony)
 ER207 (Ericsson)
 SO207 (Sony)
 ER205 (Ericsson)
 SO206 (Sony)
 SO201 (Sony)
 SO101 (Sony)

SoftBank Mobile (korábban mint Vodafone és J-Phone) 
 UMTS modell
 Vodafone 802SE - a Vodafone Japán forgalmazta, a V800-as egy változata

 PDC modell
 J-SY01 (Sony)

TU-KA 
 PDC modellek
 TH291 (Sony)
 TH281 (Sony)
 TH271 (Sony)

Források 
Telefonguru
 SonyEricsson.com (hivatalos oldal)

Kapcsolódó szócikkek 
 Sony Ericsson